Söhngen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bernhard Söhngen (1864–1920), deutscher Landschafts- und Stilllebenmaler, Radierer und Lithograf
 Christof Söhngen (* 1970), deutscher Jazzmusiker
 Christoph Söhngen (* 1974), deutscher elektronischer Musiker
 Gottfried Söhngen (* 1899), deutscher Leichtathlet
 Gottlieb Söhngen (1892–1971), deutscher Theologe und Philosoph
Hans Söhngen (1895–1985), deutscher Sportfunktionär und Sportlehrer
 Josef Söhngen (1894–1970), deutscher Buchhändler, der zum Umfeld der Weißen Rose gehörte
 Oskar Söhngen (1900–1983), deutscher Theologe
 Uwe Söhngen (* 1961), deutscher Jurist und Richter am Bundessozialgericht
 Werner Söhngen (1906–1978), deutscher Industrieller 
 W. Söhngen GmbH in Taunusstein-Wehen, Hersteller im Bereich Erste Hilfe und Notfallmedizin 

Siehe auch:
 Söhnchen